Chan Hao-ching e Latisha Chan erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte in semifinale da Sania Mirza e Barbora Strýcová.

In finale Mirza e Strýcová hanno sconfitto Martina Hingis e Coco Vandeweghe con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (semifinale)
  Tímea Babos /  Jaroslava Švedova (quarti di finale)
  Martina Hingis /  Coco Vandeweghe (finale)

 Julia Görges /  Karolína Plíšková (semifinale)
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale)
 Sania Mirza /  Barbora Strýcová (campionesse)
 Xu Yifan /  Zheng Saisai (secondo turno)

Wildcard 

  Belinda Bencic /  Kirsten Flipkens (primo turno)
  Dar'ja Gavrilova /  Dar'ja Kasatkina (primo turno)

 Lauren Davis /  Varvara Lepchenko (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2016
WTA Tour 2016